Donnerska huset kan syfta på 

 Donnerska huset, Visby – en stenbyggnad från 1100-talet i Visby
 Donnerska huset, Klintehamn – en stenbyggnad från 1700-talet i Klintehamn, Gotland